Награда на БАФТА за най-добър филм () се връчва от 1947 година.

История 
Наградата BAFTA за най-добър филм се дава ежегодно от Британската академия за филмови и телевизионни изкуства и се представя на филмовите награди на Британската академия. Тя е дадена от първите награди BAFTA, които представляват най-добрите филми от 1947 г., но до 1969 г. тя се нарича BAFTA награда за най-добър филм от всякакъв източник. Възможно е да бъдат номинирани филми от всяка страна, въпреки че британските филми са признати и в категорията награда BAFTA за най-добър британски филм и (от 1983 г.) чуждоезични филми в наградата BAFTA за най-добър филм, който не е на английски език. Като такива, има няколко случая, в които филмът е номиниран в две от тези категории.

Връчване 
 До 1981 г. наградата е връчвана на режисьора, с изключение на 1976 и 1977 г., когато е била дадена на продуцентите.
 От 1981 г. до 1985 г. тя се дава само на продуцентите.
 От 1986 г. наградата се разпределя между режисьора и продуцента.
 От 1998 г. отново беше предоставяна само на продуцентите.

Носители

Вижте също 
 „Златна палма“
 „Златна мечка“
 „Златен лъв“

Външни препратки 
 БАФТА - Официален архив (1949–2007)
 БАФТА - IMDb

Награди BAFTA
Филмови награди на Великобритания